Степан Петро́вский:
 Петровский, Степан Сергеевич (1769—1819) — адъюнкт Казанского Университета, писатель.
 Петровский, Степан Фёдорович (1897—1979) — советский и польский военачальник, генерал-майор (СССР), генерал бригады Войска польского.